CGA steht als Abkürzung für:

 CGA-Protein, siehe Glykoproteinhormon-Untereinheit A
 Color Graphics Adapter, eine Grafikkarte bzw. ein Grafikstandard für PC
 Composite Gazetteer of Antarctica, das international verbindliche Verzeichnis geografischer Namen der Antarktis

Abkürzung